Полина — посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Коттеджный поселок входит в состав Томинского сельского поселения.

География 
Расположен между Уфимским и Троицким трактами, в 20 км от Челябинска, недалеко находиться железнодорожная станция Дубровка.

История 
Один из первых коттеджных поселков в Челябинской области, начало строительство в 1990 году. Назван в честь младшей дочери предпринимателя-застройщика Льва Бульмана.

Улицы 
 Берёзовая улица
 Еловая улица
 Центральная улица
 Солнечная улица
 Сосновая улица

Примечания 

Населённые пункты Сосновского района (Челябинская область)